Marco Grigoli (ur. 27 kwietnia 1991 w Samedan) – szwajcarski skoczek narciarski. Reprezentant klubu SC Alpina St. Moritz.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy w międzynarodowych zawodach FIS-u wystąpił w sezonie 2003/2004. W indywidualnym konkursie Pucharu Świata debiutował w sezonie 2009/2010 w Klingenthal. Zajął wówczas miejsce w czwartej dziesiątce. W 2010 po raz pierwszy zdobył punkty Letniego Grand Prix. W konkursie w Libercu był 25., natomiast w Klingenthal uplasował się na 18. pozycji. 

W sezonie 2010/2011 po raz pierwszy stanął na podium konkursu Pucharu Kontynentalnego. W Engelbergu zajął 3. miejsce, przegrywając z Olli Muotką i Mario Innauerem.

Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił 15 marca 2012 na Letalnicy w Planicy, gdzie podczas treningu uzyskał 197 metrów. Największym jego sukcesem jest 15. miejsce w zawodach Pucharu Świata 8 marca 2012 w Trondheim.

22 marca 2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Grigoliego na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – 64. miejsce
 2007  Tarvisio/ Planica – 42. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 48. miejsce
 2010  Hinterzarten – 19. miejsce
 2011  Otepää – 5. miejsce
 Drużynowo
 2005  Rovaniemi – 12. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 11. miejsce
 2011  Otepää – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Engelberg – 27 grudnia 2010 (3. miejsce)
  Wisła – 26 lutego 2012 (1. miejsce)
  Predazzo – 3 marca 2012 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991